Conon – cratere lunare
Conon – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Cono
12153 Conon – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Conone (disambigua)